El nombre de Iglesia de San Marcos es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor (advocación o patrocinio) a algún santo llamado Marcos.

Iglesias

En Alemania 
 Iglesia de San Marcos, en la ciudad de Chemnitz, Sajonia;

En Canadá 
 Iglesia de San Marcos, en la ciudad de Montreal, Quebec;

En Chile 
 Iglesia o Catedral de San Marcos, católica en la ciudad de Arica, Región de Arica y Parinacota;
 Iglesia de San Marcos, católica en la localidad de Mamiña, Región de Tarapacá;

En Croacia 
 Iglesia de San Marcos, en la ciudad de Zagreb, capital estatal;

En Egipto 
 Iglesia de San Marcos, copta, en la ciudad de El Cairo;

En España 
 Iglesia de San Marcos, católica en la localidad de Alájar;
Iglesia de San Marcos, católica en la localidad de Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Jerez de la Frontera;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Toledo;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Cáceres;

En Italia 
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Florencia;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Milán;
 Iglesia de San Marcos, católica en la ciudad de Roma;
 Iglesia o Basílica de San Marcos, católica en la ciudad de Venecia;

En Serbia 
 Iglesia de San Marcos, ortodoxa serbia, en la ciudad de Belgrado;